De Jongh is een veel voorkomende Nederlandse achternaam. Varianten hierop zijn de namen De Jong en De Jonge.

De Jongh (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht
Bekende personen met deze naam zijn:
Andrée De Jongh (1916-2007), Belgisch verzetsstrijdster gedurende de Tweede Wereldoorlog
Claude de Jongh (1605-1663), Nederlands schilder
Dick de Jongh (1939), Nederlands wiskundige en fietsactivist
Eddy de Jongh (1920-2002), Nederlands fotograaf
Eddy de Jongh (1931), Nederlands kunsthistoricus
Emily de Jongh-Elhage (1946), minister-president van de Nederlandse Antillen 
Gerrit de Jongh (1845-1917), Nederlands directeur van de Rotterdamse dienst Gemeentewerken
Gré de Jongh 1924-2002), Nederlands atlete
Hendrik Pieter de Jongh (1970), Nederlands voetbalcoach
Igone de Jongh (1979), Nederlands balletdanseres
Johannes Godfried de Jongh, Nederlands bedrijfseconoom
Ludolf de Jongh (1616-1679), Nederlands schilder
Mandy de Jongh (1961), Nederlands taekwondoster
Oene Romkes de Jongh (1812-1896), Nederlands schilder
Paul de Jongh (1924), Nederlands architect
Piet de Jongh (1934), Nederlands wielrenner
Rein de Jongh (1938), Nederlands wielrenner
Steven de Jongh (1973), Nederlands wielrenner
Tinus de Jongh (1885-1942), Nederlands schilder, geëmigreerd naar Zuid-Afrika

Jongh, de